Atanasz Atanaszov (1904–?) bolgár országútikerékpár-versenyző, olimpikon
 Atanasz Atanaszov (1935) bolgár kosárlabdázó, olimpikon
 Atanasz Atanaszov (1963) bolgár szabadfogású birkózó, olimpikon